Anklamer Tor ist der Name folgender Stadttore:

 Anklamer Tor (Friedland) in Friedland (Mecklenburg)
 Anklamer Tor (Usedom) in Usedom